Die Saison 2002/2003 der Handball-Regionalliga West der Männer war die 34. in ihrer Geschichte. 16 Mannschaften spielten um die westdeutsche Meisterschaft. Der Tabellenführer nach dem 28. Spieltag war automatisch Westdeutscher Meister 2003. Dies schaffte die HSG Römerwall nach dem letztjährigen Abstieg aus der 2. Bundesliga mit einer Bilanz von 47:9 Punkten.

In die Oberligen mussten mit der HG LTG/HTV Remscheid (Niederrhein), dem TuS Weibern (Rheinland), und dem TV Angermund (Niederrhein) drei Mannschaften absteigen. Angermund zog seine Mannschaft vorzeitig zurück, sodass alle Spiele des TV nicht gewertet wurden.

Tabelle

Entscheidungen 
Aufsteiger aus den Oberligen:
 Borussia Mönchengladbach
 TVE Bad Münstereifel

Absteiger aus der 2. Bundesliga
 HSG Römerwall
 LTV Wuppertal

Weblinks 
 Homepage des WHV
 Handball-Archiv

2002/03
Handballsaison 2002/03